Rudolfquelle bezeichnet

 die Rudolfquelle in Marienbad, siehe Heilquellen in Marienbad
 die Rudolfquelle in Maffersdorf, siehe Rudolfquelle (Vratislavice nad Nisou)
 die Mineralwassermarke Rudolf-Quelle aus Eichenzell siehe Förstina